Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2002./03. su činile prve županijske lige u većini županija.

4. HNL Međimurje 
Klubovi iz Međimurske županije.

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica 
 NK Nedelišće

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 
 

 Izvori: 
 Nogomet u Zagrebačkoj županiji 
 rsssf.com, ljestvica i rezultati do 29. kola

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 NK Maksimir, ljestvica 
 NK Maksimir, rezultati sezone 
 rsssf.com, ljestvica i rezultati do 28. kola

1. ŽNL Brodsko-posavska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 Sokol Velika Ludina, ljestvica 
 Sokol Velika Ludina, rezultati sezone

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 OSK Otok

ŽNL Šibensko-kninska 

 Izvori: 
 NK Dinara Knin 1913-2013

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 29. kola 
 Vinkovački list

Poveznice 
 1. HNL 2002./03.
 2. HNL 2002./03.
 3. HNL 2002./03.
 5. rang HNL-a 2002./03.
 6. rang HNL-a 2002./03.
 7. rang HNL-a 2002./03.
 Hrvatski nogometni kup 2002./03.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2002./03.
  

2002-03
 4